Midori () steht für:

 Midori (Gunma), Stadt in der japanischen Präfektur Gunma
 Lake Midori, See auf der Ost-Ongul-Insel vor der Küste des Königin-Maud-Lands, Antarktika
 Midori (Likör), Likör mit Melonengeschmack
 (15003) Midori, Asteroid des Hauptgürtels
 Midori II, den japanischen Name des Erdbeobachtungssatelliten ADEOS-II
 Midori (Browser), Webbrowser auf Basis von Chromium
 Midori (Linux), Linux-Distribution von Transmeta
 Midori, Forschungs-Betriebssystem von Microsoft Research

Midori ist der Vorname folgender Personen:
 Midori Itō, japanische Eiskunstläuferin
 Midori Seiler, deutsch-japanische Violinistin

Midori ist der Künstlername folgender Personen:
 Midori (Geigerin), japanische Violinistin
 Midori (Pornodarstellerin), US-Pornodarstellerin
 Midori (Schriftstellerin), US-amerikanische Autorin von Büchern zum Thema Sexualität